Uderballen ist ein deutscher Ortsname:
 Uderballen (1938–1946 Otterwangen), Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Iswilino (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Uderballen, historischer Name von Groß Uderballen (1938–1946 Großudertal), Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Demidowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland